AZA est un sigle qui signifie :
 Association of Zoos and Aquariums (en français, Association des zoos et des aquariums nord-américains).

AZA est un code qui peut signifier :
 Alitalia (Italie), selon le code OACI des compagnies aériennes (selon le code AITA des compagnies aériennes, Alitalia a pour code AZ).

Aza peut référer à :
 Aza, un groupe de musique ;
 Aza, un radical chimique.